Холубице могу бити:

 Холубице (Вишков), насељено мјесто у округу Вишков, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Холубице (Праг-запад), насељено мјесто у округу Праг-запад, Средњочешки крај, Чешка Република